Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2015 проводился с 15 по 22 февраля 2015 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победитель чемпионата получал право как женская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте 2015 в городе Саппоро (Япония).

Победителями чемпионата стала (в 5-й раз в своей истории) команда скипа Ив Мёрхэд, победившая в финале команду скипа Ханны Флеминг. Бронзовые медали завоевала команда скипа Джины Эйткен.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2015.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в четвертьфинал плей-офф.
 Проходят напрямую в полуфинал плей-офф.

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 21 февраля, 12:00

Полуфинал. 21 февраля, 19:00

Финал. 22 февраля, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2015

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2015

Спорт в Шотландии в 2015 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2015 года
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)